Příjmení Zakopal nosí více významných osobností:

 Bohuš Zakopal (1874–1936) – český divadelní herec
 Jan Zakopal (* 1977) – český fotbalista, obránce
 Oldřich Zakopal (* 1950) – český fotbalista, obránce